Филабрес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастро-де-Филабрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Лос-Филабрес-Табернас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.